Carlinhos Santos é um compositor e violonista de música popular brasileira.

Compositores de Goiás
Violonistas de Goiás